Ivar Lykke est un nom pouvant désigner:

 Ivar Lykke (1872-1949) est un homme politique norvégien ;
 Ivar Lykke (1889-1955) est un joueur de football danois.

Voir aussi

Lykke, Ivar